Bourguignon désigne un habitant ou quelque chose en rapport avec la Bourgogne. Historiquement, le terme peut aussi qualifier des éléments ou des individus issus des divers royaumes de Bourgogne, des États bourguignons et la Franche-Comté (comté de Bourgogne). Le pluriel, les Bourguignons, peut faire référence au parti des Bourguignons qui s'opposa aux Armagnacs pendant la guerre de Cent Ans.

Toponymie 

 Bourguignon, commune française du département du Doubs
 Bourguignon-sous-Coucy, commune française du département de l'Aisne
 Bourguignon-sous-Montbavin, commune française du département de l'Aisne
 Bourguignon-lès-Conflans, commune française du département de la Haute-Saône
 Bourguignon-lès-la-Charité, commune française du département de la Haute-Saône
 Bourguignon-lès-Morey, commune française du département de la Haute-Saône
 Bourguignons, commune française du département de l'Aube

Histoire 
 L'État bourguignon, l'ensemble des territoires sous la tutelle des ducs de Bourgogne à la fin du Moyen Âge

Patronymie 

 Alain Bourguignon (1948-), athlète français
 André Bourguignon (1920-1996), psychiatre français, fils de Georges Bourguignon
 Anne Bourguignon (1950-2019), actrice et scénariste française, connue sous le nom d'Anémone, fille d'André Bourguignon
 Brigitte Bourguignon (1959-), femme politique française.
 Claude Bourguignon (né en 1951), agronome français, spécialiste de la fertilité et de la vie microbienne des sols, fils d'André Bourguignon
 Claude Sébastien Bourguignon-Dumolard (1760-1829), juriste sous la révolution et l'Empire
 Édouard Bourguignon (1887-19?), sportif belge
 Francis de Bourguignon (1890-1961), compositeur et critique musical belge
 François Bourguignon (né en 1945), économiste français
 Fred Bourguignon (1916-2008), peintre et poète français.
 Georges Bourguignon (1876-1963)  neurophysiologiste français, père d'André Bourguignon
 Gilles Bourguignon (né en 1964), joueur français de rugby à XV
 Guy Bourguignon (1920-1969), chanteur français
 Jean-Baptiste Bourguignon d'Anville (1697-1782), géographe et cartographe français
 Jean-Pierre Bourguignon (né en 1947), mathématicien français 
 Lydia Bourguignon (née en 1949), ingénieure à l'INRA
 Michel Bourguignon (1928-2002), photographe et homme politique français
 Philippe Bourguignon (né en 1948), homme d'affaires et chef d'entreprise français
 Pierre Bourguignon (1942-2019), homme politique français
 Rudy Bourguignon (né en 1979), athlète français
 Serge Bourguignon (né en 1928), réalisateur français
 Stéphane Bourguignon (né en 1964), écrivain québécois
 Thierry Bourguignon (né en 1962), ancien coureur cycliste français
 Thomas Bourguignon (né en 1967), scénariste, réalisateur et producteur français

Surnom 
 Jacques Courtois (1621-1676), dit le Bourguignon, peintre comtois du

Autres 
 Le cheval bourguignon, une ancienne race de cheval disparue.
 Bourguignon-morvandiau, une des langues régionales de la Bourgogne.
 Bœuf bourguignon, plat de viande de bœuf cuit avec vin et carottes, d'origine bourguignonne.
 Fort Bourguignon, la forteresse historique principale de la ville croate de Pula. Nommée d'après l'Amiral .
 Dans le domaine maritime, l‘International Ice Patrol utilise le terme Bourguignons ou growlers pour désigner les blocs de glace de hauteur émergée < 1 m, de surface de flottaison < 20 m2, de longueur < 5 m, de masse < 120 tonnes, située entre les sarrasins ou brash ice de longueur < 2 m et les débris d'Iceberg ou bergy bit de masse située entre  et .

Homonymie de patronyme
Patronyme français